Sumé steht für:

 Sumé (Mythologie), südamerikanischer Kulturhero, bekannt bei Tupí-Guaraní-Völkern
 Sumé (Paraíba), Gemeinde im Bundesstaat Paraíba, Brasilien
 Sumé (Band), grönländische Rockband
 Sumé – The Sound of a Revolution, Film von Inuk Silis Høegh (2014)